Квалификация (отборочный турнир) 13-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 24 апреля по 29 мая 1983 года. Всего в квалификации приняли участие 15 национальных сборных команд. Было разыграно 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены ГДР (страна-организатор), СССР, Польша, Болгария, Чехословакия, Румыния (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Бельгия, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Турция, Финляндия, Франция, ФРГ, Швеция, Югославия.

Результаты

Группа А 
25—29.05.1983. Хертогенбос (Нидерланды)

 25 мая: Израиль — Испания 3:1 (15:9, 16:14, 10:15, 15:9); Италия — Швеция 3:1 (12:15, 15:6, 15:7, 15:7); Нидерланды — Норвегия 3:0 (15:13, 15:6, 15:1).
 26 мая: Швеция — Норвегия 3:0 (17615, 15:2, 15:0); Италия — Испания 3:0 (15:7, 15:4, 15:6); Нидерланды — Израиль 3:1 (15:9, 11:15, 16:14, 15:6).
 27 мая: Италия — Норвегия 3:0 (15:2, 15:5, 15:5); Швеция — Израиль 3:1 (15:5, 14:16, 16:14, 15:8); Нидерланды — Испания 3:0 (15:3, 15:6, 15:10).
 28 мая: Италия — Израиль 3:0; Испания — Норвегия 3:0; Нидерланды — Швеция 3:0 (15:7, 18:16, 15:6).
 29 мая: Израиль — Норвегия 3:1; Швеция — Испания 3:0; Нидерланды — Италия 3:0 (15:7, 15:6, 15:10).

Группа В 
24—28.04.1983. Афины (Греция)

 24 апреля: Югославия — Финляндия 3:2 (15:8, 8:15, 13:15, 15:3, 15:4); Греция — Бельгия 3:0.
 25 апреля: Греция — Турция 3:0 (15:4, 15:5, 15:6); Югославия — Бельгия 3:1 (15:8, 13:15, 15:4, 15:-).
 26 апреля: Финляндия — Греция 3:2 (15:11, 9:15, 15:12, 11:15, 15:8); Бельгия — Турция 3:0.
 27 апреля: Финляндия — Турция 3:0 (15:7, 15:9, 15:3).
 28 апреля: Финляндия — Бельгия 3:0 (15:5, 15:9, 15:8); Югославия — Турция 3:0.
 29 апреля: Греция — Югославия 3:0 (15:13, 15:8, 15:10).

Группа С 
Дебрецен (Венгрия)

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1983 года получили по две лучшие команды из групп — Нидерланды, Греция, Франция, Италия, Финляндия, Венгрия.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1983 год в волейболе
Апрель 1983 года
Май 1983 года
Чемпионаты Европы в 1983 году